El Torneo Internacional de Fútbol Gree China Cup 2020 (por motivos de patrocinio) o China Cup 2020 (en chino: 2020年格力中国杯国际足球锦标赛) iba a ser la cuarta edición de esta copa amistosa, organizada por la FIFA ,  jugada en la ciudad de Nanning (China). Acabó no siendo realizada por la Pandemia de COVID-19. A diferencia de su primera edición, se fijó en fechas oficiales de esta institución.

Sede

Equipos participantes

Referencias 

China Cup 2020
Deporte en China en 2020
Fútbol en 2020
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19
Campeonatos de fútbol cancelados